Тюме́нский

 относящийся к Тюмени
 Тюменский посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края